Sallent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sallent de Gállego (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sallent (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sallent (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar